Ch’in kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinzhou (prefekturhuvudort i Kina), Guangxi, 
 Qin Xian, härad, Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar